Мадрис ()

 Топоним
 Мадрис — департамент Никарагуа.

 Фамилия
 Мадрис, Эмилиано (1800—1844) — никарагуанский адвокат и политик, исполнявший обязанности Верховного директора страны.
 Мадрис Родригес, Хосе (1867—1911) — никарагуанский государственный и политический деятель. Президент Никарагуа (1909—1910).